George Cavendish kan syfta på:

* George Cavendish (omkring 1494–1562), engelsk författare
 George Cavendish, 1:e earl av Burlington (1754–1834), brittisk politiker
 George Augustus Cavendish (död 1794), brittisk politiker
 George Henry Compton Cavendish (1784–1809), brittisk politiker
 George Henry Cavendish (1810–1880), brittisk politiker
 George Cavendish-Bentinck (1821–1891), brittisk politiker